Línea 199 puede referirse a:

 Línea 199 de autobuses interurbanos de Madrid, España.
 Línea 199 de autobuses de Montevideo, Uruguay.